Aliatypus är ett släkte av spindlar. Aliatypus ingår i familjen Antrodiaetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Aliatypus